Имеется несколько фильмов с названием «Утренний патруль»:
 Утренний патруль (фильм, 1930)
 Утренний патруль (фильм, 1938),  — чёрно-белая военная драма, США, в гл. роли — Эролл Флинн.
 Утренний патруль (фильм, 1987), ) — экранизация произведения Филиппа Дика.